En psychologie évolutionniste, le terme mismatch décrit une situation où des mécanismes de survie développés par la sélection naturelle ont perduré malgré une modification de l'environnement ayant rendu ces derniers inutiles voire contre-productifs du point de vue de la survie de l'espèce. En effet, les pressions de sélection de l'environnement de l'adaptation évolutive se sont modifiées et n'existent parfois plus aujourd'hui. En insistant sur cette notion de mismatch, la psychologie évolutionniste se distingue notamment de la sociobiologie. Toutefois cette notion n'est pas limitée à l'Homme.

Exemple 
Il est probable qu'au Pléistocène, durant lequel une large partie de l'évolution de l'espèce humaine s'est déroulée, le sucre était une ressource rare, le plaisir associé au goût sucré avait donc une vertu adaptative en incitant l'organisme à rechercher ce type d'aliments. Par contre aujourd'hui, le sucre est facilement accessible et un goût prononcé pour le sucre peut au contraire avoir des conséquences néfastes (caries, obésité et donc troubles de santé associés).

Voir aussi 
 Environnement de l'adaptation évolutive
 Maladie de l'inadéquation évolutive
 Pléistocène
 Psychologie évolutionniste

Psychologie évolutionniste